Malvinas Argentinas, municipalità argentina della provincia di Córdoba, dipartimento di Colón
Partido di Malvinas Argentinas, partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Stadio Malvinas Argentinas, stadio della città argentina di Mendoza